Rodijum oksid se može odnositi na:
Rodijum(III) oksid, Rh2O3
Rodijum(IV) oksid, RhO2